Марисолинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Сернурского района Марий Эл Российской Федерации.

Административный центр поселения — село Марисола.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл».

Население 

В населении преобладают марийцы — 90,3 % (2142 человек). На втором месте — русские (224 человек или 9,4 %).

Мужчин — 1174 (49,5 %), женщин — 1198 (50,5 %).

В сельском хозяйстве работает 142 человека, в бюджетной сфере — 164 человека, пенсионеров — 369 человек, учащихся — 289.

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят 18 деревень и одно село:
 село Марисола;
 деревни: Большие Ключи, Верхний Писинер, Ерши, Заречка-Она, Изи Памаш, Йошкар Памаш, Кожласола, Купсола, Лавраенер, Лапка Памаш, Мари-Кугунур, Нижний Писинер, Обдасола, Онодур, Петрово, Салтак, Тулбень, Шаба.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
 Собрание депутатов Марисолинского сельского поселения — представительный орган сельского поселения;
 Председатель Собрания депутатов Марисолинского сельского поселения — глава сельского поселения, избранный из состава Собрания депутатов;
 Марисолинская сельская администрация — исполнительный распорядительный орган местного самоуправления.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница поселения

Муниципальные образования Сернурского района
Сельские поселения Марий Эл